Sin escape puede referirse a:

 Abduction, película de Estados Unidos de 2011 que se exhibió también como Sin escape.
 Sin escape, coproducción de Estados Unidos y Argentina de 1987 que tuvo los nombres alternativos de Sentir la persecución,  Catch the Heat y  Misión: Alto riesgo

.